Erste Bank Open — мужской международный теннисный турнир, проходящий в Вене (Австрия) в октябре на крытых хардовых кортах комплекса Wiener Stadthalle. С 2015 года турнир относится к категории ATP 500, с призовым фондом около 2,5 миллионов евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участников в одиночном разряде и 16 пар.

История 

Турнир впервые прошёл в 1974 году как Открытый чемпионат Вены на крытом стадионе Wiener Stadthalle. Призовой фонд составлял 25 тысяч долларов. Победу одержал начинающий американский теннисист Витас Герулайтис, попавший в основную сетку через квалификационный отбор, а сам турнир принёс организаторам значительные убытки. На следующий год турнир не проводился из-за недостатка средств, а начиная с 1976 года проходил как «Fischer Grand Prix»: главным спонсором выступала австрийская компания «Fischer», производитель лыжного и теннисного оборудования.

После того, как в 1985 году компания «Fischer» отказалась от дальнейшего спонсорства, эту роль взял на себя банк «Creditanstalt», где сотрудничал недавно закончивший карьеру ведущий австрийский теннисист Петер Фейгль. Банк остаётся генеральным спонсором турнира по сей день, однако название турнира несколько раз менялось вместе со сменой названия банка.

С 1990 года венский турнир был включён в программу АТР-тура как турнир базовой категории ATP World. В 1996 году его уровень был повышен до среднего, ATP Championship Series, и в этой категории (с 1998 года носившей название ATP International Gold) он оставался с коротким перерывом до 2008 года. После очередной перекройки турнирной сетки АТР-тура Bank Austria Tennis Trophy вновь был отнесён к базовой категории ATP 250, а его призовой фонд снизился примерно на 20 процентов по сравнению с 2008 годом. В 2015 году турниру присвоена категория ATP 500.

Победители и финалисты 
В венском турнире за его историю приняли участие 19 из 24 теннисистов, бывших первыми ракетками мира за время Открытой эры. Особый интерес представляет финал 2003 года, в котором встретились два таких теннисиста, Роджер Федерер и Карлос Мойя. Этот матч закончился победой более молодого Федерера.

Лидером по количеству побед в одиночном разряде, одержанных в Вене, является Брайан Готтфрид, завоевавший на этом турнире четыре из своих 25 титулов. Также четыре победы на счету Стэна Смита, выигравшего по два титула в одиночном и парном разрядах, и Андерса Яррида, один раз побеждавшего в одиночном разряде и три раза в парах. Три раза в парном разряде, помимо Яррида, побеждали Боб Хьюитт и Фрю Макмиллан (все три раза вместе) и Евгений Кафельников.

Хозяева соревнований три раза выигрывали их в одиночном и два раза в парном разряде, причём оба раза синхронно с одиночными победами, в 1988 (Хорст Шкофф и Алекс Антонич) и 2009 году (Юрген Мельцер и Оливер Марах). Интересно, что в обоих случаях среди проигравших также были представители Австрии: в 1988 году Томас Мустер проиграл Шкоффу в одиночном разряде, а в 2009 году в проигравшей паре играли Мельцер и Юлиан Ноул.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт